Dwanaście Plemion Izraela – plemiona hebrajskie pochodzące od dwunastu potomków Jakuba
 12 Plemion Izraela – odłam rastafarian